Bartley est un patronyme, prénom et homonyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Barrington Bartley (né en 1980), joueur de cricket jamaïcain
 Charles Bartley (1921-1996), scientifique de la propulsion américain
 Dallas Bartley (1916-1979), musicien de jazz américain ;
David M. Bartley (né en 1935), homme politique américain
Dick Bartley, animateur radio et disc jockey américain
Edward Bartley (1839-1919), architecte britannique
Ephesians Bartley (né en 1969), joueur américain de football américain
Geoff Bartley (né en 1948), guitariste et chanteur américain
Jonathan Bartley (né en 1971), homme politique écologiste britannique
Gerald Bartley (1898-1974), homme politique irlandais
John Bartley (né en 1947), cinématographe néo-zélando-américain
Kace Bartley (né en 1997), joueur de squash anglais
Kyle Bartley (né en 1991), joueur de football anglais
Leonard Bartley (né en 1971), ragga et dancehall jamaïcain
Les Bartley (1954-2005), entraîneur de crosse canadien
Luella Bartley (née en 1974), éditrice de magazine et styliste britannique
Mordecai Bartley (1783-1870), homme politique whig américain
Patrick Bartley (1909-1956), homme politique travailliste britannique
Robert Bartley (1937-2003), éditeur américain du The Wall Street Journal

William Bartley (1801-1885), avocat et homme politique australien
William Warren Bartley (1934-1990), philosophe américain

Prénom
Bartley Campbell (1843-1888), dramaturge américain
Bartley Crum (1900-1959), avocat américain
Bartley Gorman (1944-2002), champion de boxe bruitannique

Toponyme

Bartley, village du comté de Red Willow dans le Nebraska
Bartley, territoire du comté de McDowell en Virginie-Occidentale

Bartley, village du Hampshire
Bartley Water, rivière du district de New Forest dans le Hampshire
Bartley Green, quartier de Birmingham dans les Midlands de l'Ouest
Bartley Reservoir, réservoir d'eau potable de Birmingham

Bartley, station du métro de Singapour
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme